NtEd — нотный редактор, компьютерная программа для операционной системы Linux. Графический интерфейс основан на библиотеках GTK+.

Функции 
 До 4 голосов на нотном стане.
 До 5 строк для текста песен.
 Транспонирование.
 Трели, морденты, стаккато, тенуто, сфорцандо.
 Нотация для ударных инструментов.
 Форшлаги.
 Буквенное и диаграммное (в виде табулатур) обозначение аккордов шестиструнной гитары.
 Ввод нот с компьютерной и MIDI-клавиатур.
 Экспорт данных в форматы PS, PDF, PNG, SVG, MIDI, а также в формат нотного редактора LilyPond.
 Импорт данных в форматах MIDI, MusicXML.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Нотные редакторы